Burg Calbe bezeichnet:
 Königshof und Burg Calbe, eine Burg im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Burg Kalbe, im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt